Luzac peut faire référence à:
 Elie Luzac (1721–1796) , un jurisconsulte, écrivain, philosophe, éditeur, imprimeur et libraire néerlandais
 Emilie Luzac (1748—1788), une femme néerlandaise connue par sa correspondance
 Étienne Luzac (1754-1827), un éditeur néerlandais, cousin d'Elie
 Jean Luzac (1746–1807), un juriste, journaliste et professeur de Grec et d'Histoire néerlandais, cousin d'Elie

Voir aussi 
 Saint-Just-Luzac, une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine
 Lužac, un village du nord-est du Monténégro